Tancerka – kobieta uprawiająca taniec
 Tancerka – rzeźba w Poznaniu
 Tancerka – rzeźba w Warszawie